PCP is een afkorting voor:

Fencyclidine (angel dust), een hallucinogene drug
Pentachloorfenol, een pesticide
Polychloropreen, een kunststof
Partido Comunista Português
Planet Core Productions
Pneumocystis jiroveci pneumonie, de meest voorkomende opportunistische infectie bij hiv-geïnfecteerden
VV PCP, een voetbalclub uit Breda
Correspondentieprobleem van Post, een onbeslisbaar probleem uit de theoretische informatica